Тепли́чна ву́лиця — назва вулиці у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Теплична вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Теплична вулиця — вулиця в місті Київ.
 Теплична вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Теплична вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Теплична вулиця — вулиця в смт. Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області.
 Теплична вулиця — вулиця в місті Умань.
 Теплична вулиця — вулиця в місті Херсон.

Теплична вулиця — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Теплична вулиця — вулиця в місті Калуга.
 Теплична вулиця — вулиця в місті Краснодар.
 Теплична вулиця — вулиця в місті Липецьк.
 Теплична вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Теплична вулиця — вулиця в місті Пенза.
 Теплична вулиця — вулиця в місті Сочі.
 Теплична вулиця — вулиця в місті Уфа.

Теплична вулиця — вулиця в місті Мінськ.

Теплична вулиця — вулиця в місті Алмати.

Вулиці